Skogen (Oslo), een buurt in Oslo
Skogen (metrostation), een station van de metro van Oslo